Sint-Hippolytuskerk (Blexen)
 Sint-Hippolytuskerk (Delft)
 Hippolytuskerk (Hippolytushoef)
 Sint-Hippolytuskerk (Kamerik)
 Sint-Hippolytuskerk (Kanis)
 Sint-Hippolytuskerk (Middelstum)
 Sint-Hippolytuskerk (Olterterp)

Zie ook 
 Sint-Hippolytuskapel

Hippolytuskerk